Чивадзе () — грузинське прізвище.

Відомі носії:
 Чивадзе Костянтин Олександрович (* 1866 — ?) — військовий діяч періоду УНР і Гетьманату, генерал-майор
 Чивадзе Олександр Ґабріелович (* 1955) — радянський і грузинський футболіст і тренер

Грузинські прізвища